FC Arsenal Benešov je český futsalový klub z Benešova, hrající od sezóny 2016/17 českou futsalovou Divizi A. Klub byl založen v roce 1987 pod názvem Aweg Benešov. V roce 1993 se zúčastnil kvalifikace o nejvyšší soutěž, v níž uspěl a postoupil. S postupem souvisela i změna názvu na Arsenal Benešov. V nejvyšší soutěži setrval tři sezóny, v té poslední sestoupil ze čtrnáctého místa do druhé ligy. Ve druhé nejvyšší soutěži pak hrál nepřetržitě od sezóny 1996/97 do sezóny 2015/16, což je v druholigové historii stále nejdéle ze všech účastníků.

Své domácí zápasy odehrává klub ve sportovní hale Neveklov v obci Neveklov.

Historické názvy 

Zdroj:

 1987 – Aweg Benešov
 FT Benešov
 Transakta Benešov
 1993 – FC Arsenal Benešov (Futsal Club Arsenal Benešov)

Umístění v jednotlivých sezonách 

Zdroj:

Legenda: Z - zápasy, V - výhry, R - remízy, P - porážky, VG - vstřelené góly, OG - obdržené góly, +/- - rozdíl skóre, B - body, červené podbarvení - sestup, zelené podbarvení - postup, světle fialové podbarvení - přesun do jiné soutěže

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Benešov, Arsenal FC
Benešov, Arsenal FC
Benešov, Arsenal FC
Sportovní kluby v Benešově
Fotbal v Benešově